Červená Hora bzw. Červená hora bezeichnet:

 eine Gemeinde im Okres Náchod, siehe Červená Hora
 die Burg Červená Hora im Okres Náchod
 einen Berg im Altvatergebirge, siehe Červená hora (Altvatergebirge)
 einen Berg im Niederen Gesenke, siehe Červená hora (Niederes Gesenke)
 einen Berg im Heidelgebirge, siehe Červená hora (Heidelgebirge)